Marysinek peut désigner :

Toponymie
en Pologne:

dans la voïvodie de Mazovie
 Marysinek, village du powiat de Sochaczew
 Marysinek, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Marysinek, village de la gmina de Radzanów 
 Marysinek, village de la gmina de Strzegowo